Der Flughafen Pamplona-Noáin (, ; IATA-Code: PNA, ICAO-Code: LEPP) ist ein Verkehrsflughafen im Norden der iberischen Halbinsel in der zu Spanien gehörenden Autonomen Gemeinschaft Navarra. Er liegt fünf Kilometer südlich des Zentrums von Pamplona (Iruñea oder Iruña), der Hauptstadt Navarras.

Das Passagieraufkommen stieg 2019 gegenüber dem Vorjahr um 18,5 % auf 243.498 Passagiere bei 6.136 Flugbewegungen (−4,5 %). Geschäftsreisende machen mit 53 % den Großteil der Kunden aus. Die Kapazität des Flughafens von 850.000 Passagieren war 2019 zu rund 29 Prozent ausgelastet.

Flughafenanlagen

Start- und Landebahn 
Der Flughafen Pamplona-Noáin verfügt über eine Start- und Landebahn. Sie trägt die Kennung 15/33, ist 2.405 Meter lang, 45 Meter breit und hat einen Belag aus Asphalt.

Passagierterminal 
Das Passagierterminal des Flughafens hat eine Kapazität von 850.000 Passagieren pro Jahr. Es ist mit drei Flugsteigen ausgestattet.

Fluggesellschaften und Ziele 
Der Flughafen ist über Inlandsflüge der Air Nostrum mit Barcelona-El Prat und Madrid-Barajas verbunden. Zudem verbindet Binter Canarias Pamplona mit Gran Canaria. Ab November 2017 flog die Lufthansa Pamplona viermal wöchentlich ab Frankfurt an, die Flüge wurden mittlerweile eingestellt.

Verkehrszahlen

Weblinks 

 Offizielle Website des Flughafens (deutsch, englisch, französisch, spanisch)
 Offizielle Website des Betreibers (englisch, spanisch)
 Flughafendaten auf World Aero Data

Einzelnachweise 

Pamplona
Pamplona
Verkehrsbauwerk in Navarra
Pamplona